Le nom Margate peut désigner :
Margate, une ville du Kent en Angleterre.
Margate Football Club, un club de football
Margate (Floride)
Margate (Maryland)
Margate City
Margate (voir Sepiida)